Monumento a los castellers puede referirse a:

 Monumento a los castellers (Barcelona), inaugurado en 2012.
 Monumento a los castellers (Tarragona), inaugurado en 1999.
 Monumento a los castellers (Valls), inaugurado en 1969.
 Monumento a los castellers (Vendrell), finalizado en 1976.
 Monumento a los castellers (Villafranca del Panadés), inaugurado en 1963.